Zawody Pucharu Świata w 2014 roku

w stylu klasycznym rywalizowano pomiędzy 15–16 maja w Teheranie w Iranie

w stylu wolnym w dniach 15 i 16 maja w Los Angeles w USA

a kobiety wystąpiły w Tokio w Japonii w dniach 15-16 marca 

Puchar Świata w zapasach
2014 w zapasach
Sport w Teheranie
Zawody sportowe w Tokio
Sport w Los Angeles
Zapasy w Iranie
Zapasy w Japonii
Zapasy w Stanach Zjednoczonych